Bear Buttes bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Buttes (Kalifornien)
 Bear Buttes (Nevada)